Ратсхоф:

 Ратсхоф — район Кёнигсберга.
 Ратсхоф — один из парков Кёнигсберга, нынешнего Калининграда.